Virgin (englisch für Jungfrau) hat folgende Bedeutungen:

 Virgin Group, britische Unternehmensgruppe (u. a. Musikgeschäft, Mobilfunk, Luftfahrt)
 Virgin America, US-amerikanische Billigfluggesellschaft
 Virgin Atlantic Airways, britische Airline
 Virgin Australia Airlines, australische Billigfluggesellschaft
 Virgin Express, belgische Billigfluggesellschaft
 Virgin Galactic, anglo-amerikanisches Raumfahrtunternehmen
 Virgin Interactive, ehemaliger britischer Publisher von Computer- und Videospielen, später Avalon Interactive
 Virgin Media, Telekommunikationsanbieter (früher tnl:Telewest)
 Virgin Megastore, internationale Einzelhandelskette
 Virgin Mobile, Mobilfunkunternehmen in Großbritannien, Australien, Kanada und den USA
 Virgin Money, britischer Finanzdienstleister
 Virgin Orbit, US-amerikanisches Raumfahrtunternehmen
 Virgin Racing, ehemaliges britisches Rennteam in der Formel 1, später Manor Racing
 Virgin Racing Formula E Team, britisches Rennteam in der Formel E, heute Envision Racing
 Virgin Trains, ehemalige britische Eisenbahngesellschaft

Musik:
 Virgin Radio, siehe Absolute Radio 
 Virgin Radio France, ein privater französischer Radiosender
 Virgin Radio Xtreme
 Virgin Records, Musiklabel
 Virgin (Band), polnische Rock-Band, gegründet im Jahr 2000
 Holy Virgin, Lied von Groove Coverage, siehe Fata Morgana (Lied) #Coverversion von Groove Coverage

Geografische Orte:
 Virgin Hill, Hügel auf der James-Ross-Insel, Weddell-Meer, Antarktis
 Virgin Islands, siehe Jungferninseln
 Virgin Mountain, isländischer Film von 2015
 Virgin Mountains in den Rocky Mountains
 Virgin (Utah), eine Stadt in Utah, Vereinigte Staaten von Amerika

Weiteres:
 ein Qualitätsmerkmal von Olivenöl, siehe Olivenöl#Güteklassen

Virgin ist der Familienname folgender Personen:
 Craig Virgin (* 1955), US-amerikanischer Langstreckenläufer
 Eric Virgin (1876–1950), schwedischer General
 Gottfrid Virgin (1831–1876), schwedischer Maler der Düsseldorfer Schule